«Words» — песня французского певца и музыканта Ф. Р. Дэвида 1982 года, наиболее успешный его сингл.

Слова этой песни являются признанием в любви. Дэвид написал её для своей невесты, американки, — а сам он на тот момент плохо знал английский язык, что и отражено в тексте. Первоначальная (франкоязычная) версия называлась «Souvenirs».

В 2006 году Дэвид перезаписал песню в дуэте с французской певицей Winda на французском и на английском языках для альбома «The Wheel».

Список композиций 
 7"-й сингл
 «Words»
 «When the Sun Goes Down»

Чарты и продажи

Оригинальная версия

«Words (Remix ’97)»

«Words ’99»

Итоговые чарты за год

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 
 

Золотые синглы
Композиции в стиле синти-поп
Песни 1982 года
Синглы 1982 года
Синглы 1999 года
Синглы 2007 года
Синглы 2008 года
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)